Натуральне число 1112
 1112 рік до нашої ери
 1112 рік нашої ери